Lotbinière hat folgende Bedeutungen:

Personenname:
 Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829–1908), kanadischer Politiker

Ortsname:
 Lotbinière (regionale Grafschaftsgemeinde), Québec
 Lotbinière (Québec)
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Québec
 Sainte-Croix-de-Lotbinière, Québec
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Québec